Круши́новые, или жо́стеровые () — семейство двудольных растений порядка Розоцветные.

В семейство входят 50—55 родов и 870—900 видов, произрастающих в жарких, умеренных и холодных странах. Наиболее интересные представители семейства: , , .

Биологическое описание 
Кустарники или небольшие деревья.

Листья цельные.

Цветки двуполые, реже однополые, мелкие, зеленоватые, 4—5-членные как в чашечке, так в венчике и андроцее.

Плод разнообразный, но по большей части не раскрывающийся: в виде костянки, в виде крылатки и пр.

Значение и применение 
Кормового значения почти не имеют. Представляют интерес как лекарственные и красильные растения.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии семейство известно из бирманского янтаря.

Роды 
Список основан на базе данных Vascular Plant Families and Genera Королевских ботанических садов Кью, 1992

Примечания

Ссылки 
 
 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2239/Семейство Семейство крушиновые (Rhamnaceae)] в Биологической энциклопедии 
 Крушиновые на Watson, L., and Dallwitz, M.J. 1992 onwards. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 24th October 2009  

Семейства растений
Розоцветные